HMS Dunkirk je (bilo) ime več vojaških plovil Kraljeve vojne mornarice:
 HMS Dunkirk (1656) 
 HMS Dunkirk (1660) 
 HMS Dunkirk (1754) 
 HMS Dunkirk (D09)

Dunkirk